Tibet – regione dell'Asia centrale
 Tibet – stato indipendente a più riprese dal 618 al 1950
 Regione Autonoma del Tibet – regione autonoma della Repubblica Popolare Cinese
 Tibet – soprannome di Gilbert Gascard, fumettista e scrittore francese
 David Tibet – musicista e artista statunitense